Aleksiej Jaszyn (1919-1995), polityk
 Aleksiej Jaszyn (1973-), hokeista